La ligne 276 est une ancienne ligne du tramway de Malines de la Société nationale des chemins de fer vicinaux (SNCV) qui reliait Malines à Aarschot entre 1906 et 1957.

Histoire 
 : concession du .

 : mise en service en traction vapeur entre Malines Nekkerspoel et Rijmenam par la mise à double écartement métrique () de la section à l'écartement du Cap () Malines Nekkerspoel - Pasbrug (capital 12) et une nouvelle section (capital 148) ; exploitation par la SA pour l'Exploitation des Chemins de Fer Vicinaux et Tramways (VT).

 : prolongement de Rijmenam à Keerbergen Station (nouvelle section, capital 148).  : prolongement de Keerbergen Station à Tremelo (nouvelle section, capital 148).  : extension de Tremelo à Aarschot (nouvelle section, capital 148).  : prolongement de Malines Nekkerspoel à la gare de Malines (nouvelle section à double écartement métrique et du Cap, ).

 : démontage par l'occupant.  : reconstruction et remise en service entre Malines et Tremelo (capitaux 12 et 148).  : reconstruction et remise en service de la section Tremelo - Aarschot (capital 148).  :  reprise de l'exploitation par la SNCV.

 : limitation de Malines à Rijmenam et reprise de cette section par la nouvelle ligne électrique T Malines - Rijmenam.  : limitation de Rijmenam à Keerbergen Station et reprise de cette section par la ligne électrique T.

Entre  et  : démontage par l'occupant de la section Keerbergen - Tremelo. Fin  : rétablissement du service par la création d'une nouvelle section entre Keerbergen et Tremelo en accotement de la chaussée entre ces deux villes (et non par l'ancien tracé démonté pendant la guerre par l'occupant).  : suppression de la section Tremelo - Aerschot.  : suppression.

Infrastructure

Dépôts et stations

Exploitation

Horaires 
Tableaux : 276 (1931)

Notes et sources

Notes

Références

Bibliographie

Monographies 
 Chapitre 8 : Les lignes Westerlo - Keerbergen et Werchter - Lier, dans

Voir aussi

Articles connexes 

 

Ligne du tramway de Malines
Ligne de tramway de la SNCV dans la province d'Anvers
Ligne de tramway de la SNCV dans la province de Brabant
Capital 12
Capital 148